Kruševo (Noord-Macedonië)
Kruševo (Brestovac), Kroatië

Plaatsen in Servië:
Kruševo (Novi Pazar)
Kruševo (Prijepolje)